Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I
 Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II